Patrik Martinec (né le  à Jilemnice en République tchèque) est un joueur tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commença sa carrière professionnelle dans l'Extraliga avec le HC Pardubice avec lequel il évolua jusqu'en 1993. Après une saison passée avec le HC VCES Hradec Králové, il se joignit au HC Sparta Prague avec lequel il y connut ses meilleures saisons à la fin des années 1990.

En 2001-2002, il signa un contrat avec le Ak Bars Kazan en Russie. Il n'y connut pas le succès attendu et retourna avec le HC Sparta Prague dès la saison suivante. En 2005-2006, il alla jouer en Asie avec le Anyang Halla de la Corée du Sud. Jusqu'à ce jour, il est le meneur chez les buteurs et les pointeurs du club sud-coréen. Il se retire du hockey professionnel à la suite du championnat remporté par son club en 2009-2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991 ||HC Pardubice ||Extraliga ||25 ||5 ||19 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 ||HC Pardubice ||Extraliga ||38 ||13 ||16 ||29 ||- ||5 ||3 ||2 ||5 ||-
|-
|1992-1993 ||HC Pardubice ||Extraliga ||20 ||6 ||9 ||15 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1993-1994 ||HC VCES Hradec Králové ||Extraliga ||48 ||18 ||27 ||45 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||HC Sparta Prague ||Extraliga ||50 ||15 ||34 ||49 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 ||HC Sparta Prague ||Extraliga ||40 ||16 ||31 ||47 ||14 ||12 ||6 ||8 ||14 ||10
|-
|1996-1997 ||HC Sparta Prague ||EHL ||5 ||0 ||3 ||3 ||4 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1996-1997 ||HC Sparta Prague ||Extraliga ||50 ||23 ||30 ||53 ||12 ||10 ||3 ||5 ||8 ||2
|-
|1997-1998 ||HC Sparta Prague ||EHL ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1997-1998 ||HC Sparta Prague ||Extraliga ||51 ||16 ||29 ||45 ||49 ||8 ||1 ||3 ||4 ||10
|-
|1998-1999 ||HC Sparta Prague ||EHL ||6 ||4 ||4 ||8 ||2 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2
|- 
|1998-1999 ||HC Sparta Prague ||Extraliga ||52 ||11 ||46 ||57 ||24 ||8 ||3 ||0 ||3 ||4
|-
|1999-2000 ||HC Sparta Prague ||Extraliga ||51 ||16 ||39 ||55 ||22 ||9 ||3 ||4 ||7 ||2
|- 
|2000-2001 ||HC Sparta Prague ||Extraliga ||52 ||22 ||37 ||59 ||32 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2001-2002 ||Ak Bars Kazan ||Superliga ||29 ||7 ||10 ||17 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||HC Sparta Prague ||Extraliga ||47 ||8 ||22 ||30 ||34 ||9 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2003-2004 ||HC Sparta Prague ||Extraliga ||39 ||10 ||17 ||27 ||24 ||18 ||2 ||5 ||7 ||10
|- 
|rowspan="2"|2004-2005 ||HC Sparta Prague ||Extraliga ||29 ||1 ||5 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|HC Chemopetrol Litvínov ||Extraliga ||11 ||1 ||1 ||2 ||4 ||6 ||1 ||0 ||1 ||14
|-
|2005-2006 ||Anyang Halla ||Asia League ||38 ||21 ||44 ||65 ||38 ||4 ||0 ||3 ||3 ||12
|- 
|2006-2007 ||Anyang Halla ||Asia League ||34 ||18 ||53 ||71 ||26 ||3 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2007-2008 ||Anyang Halla ||Asia League ||29 ||7 ||29 ||36 ||34 ||3 ||1 ||3 ||4 ||2
|- 
|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||35 ||13 ||37 ||50 ||28 ||5 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||11 ||40 ||51 ||36 ||1 ||0 ||1 ||1 ||2

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en septembre 1971
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Hradec Králové
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Litvínov
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Anyang Halla
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Jilemnice
Naissance en Tchécoslovaquie